Zeche Nachtigall steht für mehrere Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Nachtigall (Essen) in Essen-Kupferdreh
 Zeche Nachtigall (Sprockhövel) in Sprockhövel-Hiddinghausen-Rennebaum
 Zeche Nachtigall (Witten) in Witten-Bommern
 LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall in Witten-Bommern

 Siehe auch

 Zeche Vereinigte Nachtigall & Neuglück in Sprockhövel-Hiddinghausen-Rennebaum
 Zeche Vereinigte Nachtigall in Witten-Bommern